MDR steht für:

 MDR Fernsehen, Mitteldeutscher Rundfunk
 MDR-Stecker (mini-D ribbon), Monitorstecker, siehe Digital Flat Panel
 Magnetic Dependent Resistor, Feldplatte (elektrisches Bauteil)
 Managed Detection and Response, ein Konzept in der IT-Sicherheit
 Medical Device Regulation, Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte
 Memory Data Register, englisch für das Speicherdatenregister
 Mitteldeutscher Rundfunk, Landesrundfunkanstalt
 Monatsschrift für Deutsches Recht, für Zivil- und Verfahrensrecht
 Mouvement démocratique républicain, politische Partei in Ruanda
 Multidrug-Resistance-Protein 1, ein Transportprotein
 Multiple Drug Resistance, Wirkungslosigkeit von Arzneimitteln
 Compañía Mexicana de Aeroplanos (ICAO-Code), mexikanische Fluggesellschaft

MdR steht für:
 Mitglied des Reichstages

mdr steht für:
 Mandar (Sprache) (ISO-639-2/3-Code), südsulawesische Sprache des Volks der Mandar in Sulawesi, Indonesien

Abkürzung